Die Peter Godeffroy war eine Bark, die 1868 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Anlässlich der Auslieferung von der Reiherstiegwerft am 4. August 1869 sind für die Peter Godeffroy folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      = 43,00 m
 Größte Breite                        =  8,10 m
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  5,25 m
 Tragfähigkeit                        =  205 Hamburger Kommerzlasten / 462 Nettoregistertonnen

Geschichte 
Die Peter Godeffroy wurde auf der Reiherstiegwerft gebaut und lief dort 1868 mit der Baunummer 193 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Segelschiff wurde nach einem Mitglied der Familie Godeffroy benannt.

Die Bark brachte Auswanderer nach Australien und diente dem Export von Handelswaren nach sowie dem Import von Inselprodukten von Polynesien. Im Oktober 1880 wurde die Bark an Bolten (Hamburg) verkauft, ohne dass dies zu einer Veränderung ihrer Zweckbestimmung oder ihres Fahrtgebiets führte. Während eines Aufenthaltes im Neubritannienarchipel von Juni bis August 1878 wurden von Bord der Peter Godeffroy Vermessungen des nördlichen Neubritanniens (Gazelle-Halbinsel) und der Duke-of-York-Inseln ausgeführt. In der zweiten Jahreshälfte 1886 erlitt die Bark Schiffbruch vor der Rossel-Insel (Louisiaden). Die Mannschaft setzte ihre Reise im Boot fort und erreichte nach sieben Tagen Mioko (Duke-of-York-Inseln). Am 15. und 16. März 1889 traf ein Hurrikan auf die Samoainseln. Die Peter Godeffroy lag zu diesem Zeitpunkt bei Apia vor Anker und wurde durch die Einwirkung des Wirbelsturms zerstört.

Kapitäne 
 H. W. Wendt
 J. Blanck
 Peter Möller

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien und zu den Südseeinseln.

Schiffe gleichen Namens 
Als Peter Godeffroy fuhren noch weitere Schiffe für Joh. Ces. Godeffroy & Sohn: Ein Vollschiff ab Stapellauf 1851 und eine Bark ab Stapellauf 1857.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Godeffroy (Familie)
Bark
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Frachtschiff (Deutschland)
Schiffsverlust 1889
Schiffsverlust durch Sturm